Гауси́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мáлага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 98 км². Население — 1845 человек (на 2010 год). Расстояние — 126 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Gaucín
 
 
 Blog de Gaucín
 Portal privado del Toro de Cuerda de Gaucín
 Manuscrito del Bachiller de Gaucín durante la Guerra de la Independencia. ADN 
 Artesanía Andaluza en Gaucín
 
 Gaucín, tras la máscara de Izhar
 Tanger Soto
 
 Historia de Gaucín 
 Videos de Gaucin 

Муниципалитеты Малаги